Любашёвка:

Любашёвка — посёлок городского типа, административный центр Любашевского района Одесской области

Любашёвка (станция) — станция Одесской железной дороги в пгт Любашёвка